Jacques Viger ist der Name folgender Personen:

* Jacques Viger (Politiker, 1735) (1735–1798), kanadischer Politiker in Niederkanada
 Jacques Viger (Politiker, 1787) (1787–1858), kanadischer Politiker, Bürgermeister von Montreal